Rauscher är ett efternamn som burits av bland andra

 Joseph Othmar von Rauscher (1797–1875) österrikisk kardinal och politiker
 Deanne Rauscher (född 1953) svensk journalist och författare